Hülle steht für:

 Hülle als die äußere Schicht von etwas Gegenständlichem 
 in einigen Orden die Bezeichnung für das Brusttuch des Habits der Nonnen.
 in der Virologie für eine Virushülle (wenn vorhanden)

  Für den mathematischen Fachbegriff siehe Hüllenoperator.

Den Familiennamen Hülle tragen:
 Eduard Hülle, Halberstadt, Orgelbauer
 Hedwig Hülle, Pseudonym Ludwig März (1794–1861), deutsche Schriftstellerin und Pädagogin

Siehe auch:
 Hüle
 Hüllen Begriffsklärung